Schuhr ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Schuhr (* 1944), Schweizer Künstlerin
 Jan C. Schuhr (* 1975), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer